El término Pasteur puede referirse a:

 Personas:
Louis Pasteur, importante químico francés;
Pasteur Rahajason, escritor malgache;
Pasteur Bizimungu, expresidente ruandés;

 Astronomía:
 Pasteur, cráter lunar;
 Pasteur, cráter del planeta Marte;

 Educación:
Colegio Louis Pasteur una escuela de Chile;

 Localidades y divisiones administrativas:
Pasteur, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;

 Institutos médicos:
Instituto Pasteur, fundación médica francesa.
Instituto Pasteur de Montevideo, fundación médica uruguaya.
Instituto Pasteur de San Pablo, entidad ligada a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de São Paulo, Brasil;
Instituto Pasteur de Buenos Aires, instituto de zoonosis dependiente de la ciudad de Buenos Aires;
Hospital Pasteur de Montevideo, hospital público uruguayo;

 Transporte:
Pasteur, estación de la línea B del Subte de Buenos Aires, Argentina;
Pasteur, estación ferroviaria en Pasteur, Argentina;
Pasteur, estación de metro de las líneas 6 y 12 del metro parisino;